Натуральне число 455
 455 рік до нашої ери
 455 рік нашої ери